Il doppio del Concurso Internacional de Tenis - Vigo 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Alessandro Motti e Marco Crugnola erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Thiemo de Bakker e Raemon Sluiter hanno battuto in finale Pedro Clar-Rosselló e Albert Ramos-Viñolas 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 David Marrero /  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Pablo Andújar /  Santiago Ventura (semifinali, ritiro)

 Martín Alund /  Miguel Ángel López Jaén (quarti di finale) 
 Andrea Arnaboldi /  Alberto Brizzi (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Concurso Internacional de Tenis - Vigo 2009